Indonesië
 Sulamu (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kupang in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Sulamu (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Kupang in de provincie Oost-Nusa Tenggara